Osoby o tym nazwisku:
 Anton Gubienko – radziecki lotnik wojskowy
 Nikołaj Gubienko – radziecki reżyser filmowy oraz aktor